Папета Олег Вікторович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Папета Сергій Павлович (* 1959) — кандидат мистецтвознавства, дизайнер, доцент.